Brian Cox puede referirse a:
 Brian Cox (actor) (nacido en 1946), actor británico.
 Brian Cox (director), director de cine independiente.
 Brian Cox (físico) (nacido en 1968), físico de partículas, popular presentador de documentales científicos y exestrella del pop.
 Brian Cox (futbolista), (nacido en 1962), portero británico.